Франквиль-Сен-Пьер () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, кантон Ле-Мениль-Энар. Расположен в 10 км к юго-востоку от Руана, в 1 км от аэропорта Руана Вале де Сен. Один из многочисленных городов-спутников Руана, входит в состав Метрополии Руан Нормандия.

Население (2018) — 6 111 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам XI века
 Церковь Святого Петра XVII века
 Кирпичное шато XVII века 
 Современное здание мэрии, открытое в 2006 году

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 30,5 %
 строительство — 10,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 38,6 %
 государственные и муниципальные службы — 20,1 %

Уровень безработицы (2017) — 7,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 27 390 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Франквиль-Сен-Пьера с 2020 года занимает Брюно Жильбер (Bruno Guilbert). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 53,40 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции